В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Елізабет Гордон і Беверлі Моулд виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Клаудія Коде-Кільш 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

Відсутня
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (фінал)

 Кеті Горват /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Леле Форуд /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
 Бренда Ремілтон /  Івонн Вермак (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open